Алик Гершон (в детстве Олег Татаренко, род. 3 июня 1980, Днепропетровск) — израильский шахматист, гроссмейстер (2000).

Биография 
В 1994 году занимает первое место на чемпионате мира среди мальчиков до 14 лет в Сегеде (Венгрия). В 2000 году с Б. Аврухом делит 1-е место на чемпионате Израиля. В 2010 году установил мировой рекорд по числу партий, проведённых в рамках сеанса одновременной игры, выиграв 454, проиграв 11 и сведя вничью 58 партий из 523. Этот рекорд был побит в феврале 2011 года иранским гроссмейстром Эхсаном Гаемом-Магами.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам